Várzea ist der Name folgender Orte und Gemeinden:

Portugal:
 Várzea (Amarante), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Amarante
 Várzea (Arouca), Gemeinde im Kreis Arouca
 Várzea (Barcelos), Gemeinde im Kreis Barcelos
 Várzea (Felgueiras), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Felgueiras
 Várzea (Santarém), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Santarém
 Várzea (São Pedro do Sul), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis São Pedro do Sul
Brasilien:
 Várzea (Rio Grande do Norte), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Norte
 Várzea (Paraíba), Gemeinde im Bundesstaat Paraíba

Várzea ist außerdem:

 Várzea (Landschaft), ein Überschwemmungsgebiet am Amazonas
 Rio da Várzea, ein brasilianischer Fluss im Bundesstaat Paraná
 Rio da Várzea, ein brasilianischer Fluss im Bundesstaat Rio Grande do Sul.